Daniel Thomas (ur. 1937) – tanzański lekkoatleta
 Daniel Edward Thomas (ur. 1959) – amerykański duchowny katolicki, biskup
 Daniel Thomas (ur. 1987) – amerykański futbolista